Torment (1924), een Amerikaanse film van Maurice Tourneur
Torment (1950), een Britse film van John Guillermin
Torment (2013), een Canadese film van Jordan Baker